.bu è stato il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato alla Birmania.

Il nome era basato sulle prime due lettere della Birmania in lingua inglese (Burma). Quando il nome del Paese è cambiato in Myanmar, il dominio .bu è stato abbandonato ed è stato adottato il dominio .mm.

Altri progetti 

Domini di primo livello
Birmania